Scholen (RSG = rijksscholengemeenschap of regionale scholengemeenschap):
 RSG Broklede, een middelbare school in Breukelen
 RSG Enkhuizen, een middelbare school in Enkhuizen
 RSG Magister Alvinus, een middelbare school in Sneek
 RSG Slingerbos, een middelbare school met vestigingen in Harderwijk en Zeewolde
 RSG Stad en Esch, een middelbare school met locaties in Meppel en Diever

Overig:
 Rotterdamsch Studenten Gezelschap, een studentengezelligheidsvereniging in Rotterdam